M_nus (Minus) – etichetta discografica tedesca e canadese
 Minus – brano di Beck Hansen tratto dall'album Odelay del 1996
 Minus – brano degli In Flames tratto dall'album Reroute to Remain del 2002
 Peter Minus – personaggio tratto dalla serie di Harry Potter di J. K. Rowling